Triguera puede referirse a:
El sinónimo del género de plantas Solanum.
El nombre común de la planta Aegilops geniculata.
El nombre común de la planta Asparagus acutifolius.
El nombre común de la planta Bromus rubens.
El nombre común de la planta Dactylis glomerata.
El nombre común de la planta Holcus lanatus.
El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta.
El nombre común de la planta Melica ciliata.
El nombre común de la planta Phalaris aquatica.
El nombre común de la planta Phalaris arundinacea.
El nombre común de la planta '''Phalaris canariensis.